En Pologne, Wypychów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Wypychów, un village du powiat de Bełchatów,
 Wypychów, un village du powiat de Zgierz.